Diese Liste zählt die Mitglieder der  Hamburgischen Bürgerschaft während der 14. Wahlperiode (1991–1993) auf.

Siehe auch 
 Wahlergebnis und Sitzverteilung in der Hamburgischen Bürgerschaft/14. Wahlperiode
 Hamburgische Bürgerschaft

Weblinks 
 Abgeordneten-Seiten der Hamburgischen Bürgerschaft

 15